En la mitología griega, Ocípete puede referirse a los siguientes personajes:

 Ocípete, una harpía.
 Ocípete, una de las danaides, casada con Lampo.